El nombre de Casa de Cabrera puede aludir a alguno de las siguientes familias nobiliarias:

 Casa de Cabrera. Familia noble oriunda de Cataluña.
 Casa de Cabrera de Córdoba. Familia noble procedente de la ciudad andaluza de Córdoba.